La Panthère des neiges, livre français de 2019 écrit par Sylvain Tesson
 La Panthère des neiges, film français de 2021 réalisé par Marie Amiguet et Vincent Munier, adapté du livre.

Voir aussi 
 Panthère des neiges
 Panthère blanche